Pomara ima više značenja:
 Pomara, La Spezia
 Pomara, Mantua